Die Qualifikation zur Asienmeisterschaft 1984 in Singapur wurde zwischen August und Oktober 1984 ausgetragen. 28 Mannschaften sollten in 4 Qualifikationsgruppen zu je sieben Teams spielen. Allerdings zogen vor Beginn der Qualifikation acht Verbände ihre Meldung zurück. Darauf wurde Malaysia in die Gruppe 3 delegiert, und die Gruppe 4 nachträglich um Afghanistan ergänzt.  Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Endrundenturnier. Gastgeber Singapur und Titelverteidiger Kuwait waren für die Endrunde gesetzt.

Auslosung 

Qualifiziert für die Endrunde:

Gruppe 1 
Turnier in Jakarta und Surakarta, Indonesien

Gruppe 2 
Turnier in Dschidda, Saudi-Arabien

Gruppe 3 
Turnier in Kalkutta, Indien

Gruppe 4 
Turnier in Guangzhou, China

Qualifikation 1984
Fußballveranstaltung 1984